Името Богорово носят две български села:

 Богорово, област Силистра
 Богорово, област Ямбол